Nexus Polaris — второй студийный альбом норвежской блэк-металической группы The Kovenant, изданный в 1998 году на лейбле Nuclear Blast.

Nexus Polaris первый альбом, который The Kovenant (тогда ещё под названием Covenant) записали для крупного металлического лейбла. Запись велась в студии Woodhouse. Для работы над альбомом были приглашены клавишник Arcturus Сверд Стейнар Йонсен, вокалистка Сара Джезебел Дэва, записывавшаяся в том числе с Cradle of Filth, и ударник Хеллхаммер (он стал постоянным членом группы).

Nexus Polaris стал очень успешным альбомом, не в последнюю очередь благодаря поддержке Nuclear Blast. The Kovenant пробились на норвежское телевидение, а затем получили норвежскую музыкальную премию Spellemannprisen как лучшая хард-рок группа года.

В 2002 году Nexus Polaris был переиздан.

В России альбом был издан лейблом Irond по лицензии Nuclear Blast в 2001 году.

Список композиций 
 «The Sulphur Feast» — 4:10
 «Bizarre Cosmic Industries» — 5:52
 «Planetarium» — 4:01
 «The Last of Dragons» — 6:29
 «Bringer of the sixth Sun» — 6:32
 «Dragonheart» — 4:52
 «Planetary Black Elements» — 5:48
 «Chariots of Thunder» — 5:48

Альбомы The Kovenant
Альбомы Nuclear Blast Records